Александр Сергеевич Сливкин (28 августа 1929 — 11 марта 2003) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза имени XXII партсъезда Зырянского района Томской области, Герой Социалистического Труда (1967).

Биография 
Родился в 1929 году в селе Богословка Зырянского района (на территории современной Томской области) в крестьянской русской семье. Окончил неполную школу, трудиться стал в годы Великой Отечественной войны. Работал на лесозаготовках. В 1945 году окончил курсы механизаторов и стал трудиться на тракторе.

С 1953 года работал бригадиром тракторной бригады в колхозе имени XXII партсъезда Зырянского района. Добивался высоких показателей в работе. В 1966 году его бригада получила урожай зерновых по 30 центнеров с гектара.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства Александру Сергеевичу Сливкину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Богословского сельского совета депутатов. До выхода на заслуженный отдых трудился начальником машинного двора.  

Проживал в родном селе. Умер 11 марта 2003 года. Похоронен на сельском кладбище.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (19.04.1967)
 орден Ленина (19.04.1967)
 Медаль «За трудовую доблесть» (16.05.1950)
 другие медали.

Примечания

Литература  
 Томск в судьбе героев: краткий биографический справочник ГСТ и ПКОТС. - Томск, 2013.
 Томичи — Герои Социалистического труда. — Томск, 1986.
 Герои Социалистического Труда // Историческая энциклопедия Сибири: в 3-х томах / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт истории; [рук. проекта академик РАН А.П. Деревянко; гл.ред. В.А. Ламин; отв.ред. В.И. Клименко]. Том 3-й. — Новосибирск: «Историческое наследие Сибири», 2009.

Ссылки 
 

Механизаторы 
Депутаты сельских советов СССР